Японский термин
 Юко — японское имя.
 Юко — очко за техническое действие в соревнованиях по японскому боевому искусству будо.
 Юко — персонаж аниме и манги, загадочная, эксцентричная и могущественная волшебница.
 Юко — эльфийка, персонаж сериала «Миа и я».

Другое
 ЮКО — аббревиатура для Южно-Казахстанской области.